Microblastosporon är ett släkte av svampar. Microblastosporon ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Microblastosporon